Лас Теназас има више значења:

 Лас Теназас (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Теназас (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику